Az Eleven jelentései:
 Eleven (album), a Tankcsapda 1996-ban megjelent első koncertalbuma
 Eleven (együttes), amerikai hard rock zenekar
 Eleven (televízióadó), ausztrál televízióadó
 The Eleven, egy Grateful Dead-dal
 Eleven (televízióműsor), A TV3 könnyűzenei toplistája volt
 Eleven (rádióműsor), a Petőfi Rádió zenei műsora volt éjjel 11 órakor